In dieser Tabelle werden deutschen (heute großteils nicht mehr geläufige) topografischen Namen die tschechischen, amtlichen Pendants gegenübergestellt. Im Zuge der Flucht und Vertreibung Deutscher nach 1945 wurden viele kleinere Orte und Gehöfte, insbesondere in Grenznähe zu Deutschland, Österreich und Polen, zu Wüstungen.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Tschechien

Weblinks 
 German and Czech Place Names
 Place Names of Europe
 Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren (1940!) Achtung, es hat auch Fehler drin und die Schreibweise der tschechischen Ortsnamen ist ohne oder gar mit falschen Sonderzeichen
 Wörterbuch der geografischen Namen in den Böhmischen Länder
 Geografisches Wörterbuch – nicht nur für Namen in Tschechien
 deutsch/tschechische Ortsnamen aus Luzické hory
 Mitteleuropa.de, ein Portal zum Thema Zweisprachigkeit
 Alte Karten von Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien zur Namenssuche(Achtung, IE-Optimiert!)
 Deutsche Generalkarte 1941
 http://exonyme.kilu.de/ Exonym-Forum (der Link ist nicht aktuell).

Einzelnachweise 

!Liste deutscher Bezeichnungen tschechischer Orte
Tschechien
Deutsch-tschechische Beziehungen